Before the White Man Came – cortometraggio del 1912 diretto da Otis Turner
Before the White Man Came – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Bison Motion Pictures
Before the White Man Came – film del 1920 diretto da John E. Maple